Хризолит:

 Хризолит — минерал, прозрачная ювелирная разновидность минерала оливина подкласса островных силикатов.
 Хризолит — белгородская рок-группа, играющая в жанре progressive metal.